La Maison du bourreau, film muet de John Ford sorti en 1928 ;
 La Maison du bourreau, roman policier de John Dickson Carr publié en 1935.